Ripley Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ripley Historic District (Mississippi), ID-Nr. 05000281
 Ripley Historic District (Ohio), ID-Nr. 85000552
 Ripley Historic District (West Virginia), ID-Nr. 04000919